Шамси Бадал-бек оглы Бадалбейли (; 23 февраля 1911, Шуша — 23 мая 1987, Баку) — известный азербайджанский театральный режиссёр, Народный артист Азербайджанской ССР (1964). Отец народного артиста СССР Фархада Бадалбейли, брат композитора Афрасияба Бадалбейли.́

Биография 
Родился 23 февраля 1911 года в Шуше.
 1927—1932 — учился в Государственной Консерватории.
 1932—1942 — ассистент режиссёра и режиссёр в Азербайджанском Государственном Драматическом Театре.
 1943—1949, 1956—1961, 1963—1974 — художественный руководитель Филармонии. Член КПСС с 1944 года.
 1974—1976 — директор Филармонии.
 С 1976 года — председатель Театрального общества.

Скончался 23 мая 1987 года.

Награды 
Заслуженный деятель искусств Азербайджанской ССР (17.06.1943)
Народный артист Азербайджанской ССР (29.07.1964)
орден Октябрьской Революции (22.08.1986)
орден «Знак Почёта» (09.06.1959)

Память 

Его именем названа улица в Баку, а на стене дома, в котором жил актёр, установлена мемориальная доска.

Постановки

Азербайджанский Государственный драматический театре 
 «Мертвецы» (Джалила Мамедкулизаде)

Театр оперы и балета 
 «Кёроглы»
 «Асли и Керем»
 «Севильский цирюльник»

Азербайджанский Театр музыкальной комедии 
 «Аршин мал алан»
 «Гёзюн айдын»
 «Журавль»
 «Хиджран»

Туркменский Театр оперы и балета 
 «Кёроглы»

Статьи

Семья 
 Жена — Лейла-ханым Сафаралиева (1916—2000), правнучка Мир-Мустафа-хана Талышинского.
 Сын — Фархад Бадалбейли, пианист и композитор, Народный артист СССР.

Генеалогия

Примечания

Ссылки 
 Şəmsi Bədəlbəyli 
 Шамси Бадалбейли на сайте Кино-Театр.Ру

Актёры и актрисы театров Азербайджана
Народные артисты Азербайджанской ССР
Бадалбейли
Персоналии:Азербайджанский академический драматический театр
Похороненные на II Аллее почётного захоронения в Баку
Члены КПСС